Ифтах — многозначный термин, обозначает библейские имена (с иврита ).

 Ифтах — бригада Армии обороны Израиля.
 Ифтах — военная операция «Хаганы» (еврейских военизированных формирований) в ходе гражданской войны в подмандатной Палестине.
 Ифтах — в Ветхом Завете военачальник и девятый из судей израильских.